Spanyolország
Sober, település Lugo tartományban

Egyéb
Sober (Kelly Clarkson-dal)
Sober (Loreen-dal)
Sober (Pink-dal)